Ghosh (; anglisierend auch Ghose) ist ein bengalischer Familienname. Er ist eine Kurzform des Namens Ghosh Roy Chowdhuri, eines Clans der Kshatriya-Kaste.

Namensträger 
 Amitav Ghosh (* 1956), indischer Schriftsteller
 Arun Ghosh (* um 1976), britischer Jazzmusiker
 Arundhati Ghose (1939–2016), indische Diplomatin
 Aurobindo Ghose (1872–1950), auch genannt Sri Aurobindo, indischer Guru und Mystiker
 Bhaskar Kumar Ghosh (1936–2008), indisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Bickram Ghosh (* 1966), indischer Tablaspieler
 Birendra Nath Ghose (1885–1983), indischer Botaniker
 Bishnu Charan Ghosh (1903–1970), bengalischer Bodybuilder und Hatha-Yogin.
 Chinmoy Kumar Ghose (1931–2007), bekannt als: Sri Chinmoy, indischer  Yogi und Guru
 Dhruba Ghosh (1957–2017), indischer Sarangispieler
 Dipu Ghosh (* um 1945), indischer Badmintonspieler
 Geeta Ghosh Roy Chowdhuri (1930–1972), verh. Geeta Dutt, indische Playbacksängerin
 Goutam Ghose (* 1950), indischer Filmregisseur
 Jayati Ghosh (* 1955), indische Ökonomin und Hochschullehrerin
 Mukunda Lal Ghosh (1893–1952), bekannt als: Paramahansa Yogananda, indischer Yogi und Guru, siehe Yogananda
 Pannalal Ghosh (1911–1960), indischer Musiker
 Prabir Ghosh (* 1945), indischer Autor und Bürgerrechtler
 Prafulla Chandra Ghosh (1891–1983), indischer Politiker
 Rabi Ghosh (1931–1997), indischer Schauspieler
 Raman Ghosh (* um 1945), indischer Badmintonspieler
 Richa Ghosh (* 2003), indische Cricketspielerin 
 Rituparno Ghosh (1963–2013), indischer Filmregisseur
 Sanjiban Ghosh (* 1991), indischer Fußballspieler
 Shankar Ghosh (1935–2016), indischer Tablaspieler
 Shanta Ghosh (* 1975), deutsche Leichtathletin
 Soumyajit Ghosh (* 1993), indischer Tischtennisspieler
 Sunayana Ghosh (* 1979), indische Perkussionistin
 Sushmit Ghosh, indischer Dokumentarfilmer, Filmproduzent und Kameramann

Siehe auch 
 Gosh
 Gosch

Familienname